

Geografia 
 Cazeneuve – comune francese del Gers
 Cazeneuve-Montaut – comune francese dell'Alta Garonna
 Allez-et-Cazeneuve – comune francese dell'Aquitania

Persone 
 Bernard Cazeneuve – politico francese, già primo ministro di Francia
 Governo Cazeneuve – governo guidato da Bernard Cazeneuve

Pagine correlate 
 Caseneuve